Isku kan syfta på:

 Isku (motortorpedbåt) – en finsk motortorpedbåt i tjänst 1942
 Isku-klass – en finsk fartygsklass bestående av robotbåtar
 Isku (robotbåt) – en finsk robotbåt av Isku-klass i tjänst 1970
 Isku (ö) – en ö i Norra Österbotten